Flamant steht für:

 Flamant, früherer Name der Quentin Roosevelt (Schiff, 1917)
 Dassault Flamant, französisches Transportflugzeug

Flamant ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Flamant (1836–1897), deutscher Maler
 Georgette Flamant (1895–1958), französische Mathematikerin
 Paul Flamant (1892–1940), französischer Mathematiker

Siehe auch:
 Flamand, Familienname
 Flament, Familienname